Василий Фёдорович Богданов
 Богданов, Василий Фёдорович (1924—2014) — советский и российский танцор, хореограф, балетмейстер.
 Богданов, Василий Фёдорович — Георгиевский кавалер; капитан; 20 мая 1915.